Бабля́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабляк Віталій Петрович (1951—2011) — журналіст, краєзнавець.
 Бабляк Володимир Самійлович (1916—1970) — письменник.
 Бабляк Дмитро Євгенович (1930, Кам'янець-Подільський) — лікар-хірург.
Бабляк Олександр Дмитрович (1970, Львів) — лікар-кардіохірург.
 Бабляк Леся Леонідівна (1977, Львів) — художниця декоративно-ужиткового мистецтва.

Українські прізвища